Amerikai Egyesült Államok
 Groveton (New Hampshire)
 Groveton (Texas)
 Groveton (Virginia)